A History of Violence může být:
 A History of Violence (komiks) – grafický román Johna Wagnera a Vince Lockea
 Dějiny násilí (v originále A History of Violence) – německo-kanadsko-americký film Davida Cronenberga podle komiksu
 A History of Violence (album) – album hip-hopové skupiny Jedi Mind Tricks